

Albanie 

 le lac Noir, zone protégée.

Algérie 

 le lac Noir, dans le massif montagneux d'Akfadou.

Canada 
 le Black Lake, asséché, situé à Black Lake (Thetford Mines), au Québec ;
 le lac Noir, plan d'eau de la région administrative de Lanaudière, au Québec.

États-Unis 
 le lac Noir, situé en Louisiane.

France 
 le lac Noir, en Alsace ;
 le lac Noir, vallée de Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées) ;
 le lac Noir, vallée de Campan (Hautes-Pyrénées) ;
 le lac Noir de Bassia, val d'Azun (Hautes-Pyrénées) ;
 le lac Noir d'Ilhéou, vallée de Cauterets (Hautes-Pyrénées) ;
 le lac Noir, en Isère, dans la chaîne de Belledonne ;
 le lac Noir, en Savoie, au pied du mont Granier ;
 le lac Noir, en Savoie, sur le Montséti ;
 le lac Noir, en Savoie, dans le vallon d'Ambin ;
 le lac Noir, en Savoie, sur le Grand Arc à Montsapey ;
 le lac Noir, en Isère, sur le plateau d'Emparis ;
 le lac Noir, dans les Alpes-de-Haute-Provence, au Lauzet-Ubaye, sous le Dormillouse ;
 le lac Noir, dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les îles Kerguelen.

Italie

Vallée d'Aoste 
 le lac Noir, sur la commune de Champdepraz ;
 le lac Noir, sur la commune de Champorcher ;
 le lac Noir, sur la commune de Pontboset ;
 le lac Noir, sur la commune de Valsavarenche.

Suisse 
 le lac Noir, dans le canton de Fribourg ;
 le lac Noir, près de Zermatt dans le canton du Valais ;
 le lac Noir, dans le canton de Vaud.

Voir aussi 
 L'Étrange Créature du lac noir (1954), film américain réalisé par Jack Arnold ;. 
 le Lac Noir, pétrolier de la Marine nationale française, propriété de l'US Navy lors de la Seconde Guerre mondiale (se nomme alors : USS Guyandot (AOG-16)).
 le lac Noir d'en Bas : lac français situé en Haute-Savoie.